Волш () — поширене ірландське та англійське прізвище. Походить як етнічна назва від середньоанглійського walshe (давньоанглійське wælisc) — «іноземний валлієць». Ця форма прізвища, як правило, була поширенішою, ніж валлійська, особливо в Ірландії, де вона спочатку означала валлійськомовного іммігранта, зокрема будь-якого з валлійців, які прибули після англо-нормандського вторгнення у 1170 році.

В Ірландії це іноді також переклад Breathnach — «британець». У випадку англійського походження у Йоркширі та Ланкаширі прізвище іноді є скороченою формою від топоніму Walshaw чи Wadsworth.

Відомі носії прізвища

А 
 Айдан Волш (;  1997) — ірландський боксер, олімпійський медаліст (2020).
 Александра Волш (;  2001) — американська плавчиня, олімпійська медалістка (2020).

Г 
 Гарі Волш (;  1968) — англійський футболіст, воротар.
 Гелен Річардсон-Волш (;  1981) — британська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (2012).

Д 
 Девід Волш (; 1945—1998) — канадський бізнесмен, який займався нафтогазовою та гірничодобувною промисловістю.
 Деніел Волш (;  1979) — американський веслувальник, олімпійський медаліст (2008).
 Джеймс Волш (;  1986) — філіппінський плавець, олімпієць (2004, 2008).
 Джей Ті Волш (; 1943—1998) — американський актор.
 Джо Волш:
 Джо Волш (;  1947) — американський музикант, композитор, продюсер і актор.
 Джо Волш (;  1961) — американський політик консервативних поглядів, член Республіканської партії.
 Джордж Волш (; 1889—1981) — американський актор кіно.
 Ділан Волш (;  1963) — американський актор.
 Дін Волш (;  1994) — ірландський боксер, бронзовий призер чемпіонату Європи (2015).
 Дон Волш (;  1931) — американський океанолог.

Е 
 Едмунд Волш (; 1885—1956) — католицький священик, чернець ордену єзуїтів.

К 
 Кейт Волш:
 Кейт Волш  (;  1967) — американська акторка.
 Кейт Річардсон-Волш (;  1980) — британська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (2012).
 Кемпбелл Волш (;  1977) — британський веслувальник, олімпійський медаліст (2004).
 Кен Волш (;  1945) — американський плавець, олімпійський чемпіон (1968).
 Керрі Волш-Дженнінгс (;  1978) — американська пляжна волейболістка, триразова олімпійська чемпіонка (2004, 2008, 2012).
 Кімберлі Волш (;  1981) — британська співачка.

М 
 Майкл Еммет Волш (;  1935) — американський комедійний актор.
 Марія Елена Волш (; 1930—2011) — аргентинська письменниця, композиторка, журналістка.
 Марті Волш (;  1967) — американський політик.
  (;  1993) — ірландська боксерка, призерка Європейських ігор (2019) і чемпіонату Європи (2018, 2022).
 Міккі Волш (;  1954) — ірландський футболіст.

Н 
 Ніл Дональд Волш (;  1943) — американський письменник.

Р 
 Рауль Волш (, уроджений — Альберт Едвард Волш, ; 1887—1980) — американський режисер.
 Родольфо Волш (; 1927—1977) — аргентинський письменник і журналіст.

С 
 Сьюзен Волш (;  1962) — американська плавчиня, призерка Чемпіонату світу з водних видів спорту 1982 року.

Т 
 Томас Волш (;  1992) — новозеландський легкоатлет, олімпійський медаліст (2016, 2020).

Ф 
 Френ Волш (;  1959) — кінопродюсер, автор пісень та композитор.

Ш 
 Шерон Волш (;  1952) — професійна американська тенісистка.

Вигадані персонажі 
 Шейн Волш () — вигаданий персонаж серії коміксів «Ходячі мерці».

Див. також 
 Воллес (прізвище)

Примітки